Vuontisjärvi kan syfta på:

Insjö

Finland
Vuontisjärvi (sjö i Enare, Lappland, Finland, lat 69.55, long 29.19),  (98 ha)
Vuontisjärvi (sjö i Enare, Lappland, Finland, lat 69.03, long 27.10), sjö i Enare,  (10 km²)
Vuontisjärvi (sjö i Enontekis, Lappland, Finland, lat 68,43 long 23,98), sjö i Enontekis,  (92 ha)
Vuontisjärvi (sjö i Enontekis, Lappland, Finland, lat 68,15, long 24,10), sjö i Enontekis,  (1,4 km²)
Vuontisjärvi (sjö i Enontekis, Lappland, Finland, lat 68,79 long 21,94), sjöar i Enontekis,  (1,3 km²)
Vuontisjärvi (sjö i Muonio, Finland), sjö i Muonio,  (6,2 km²)
Ylimmäinen Vuontisjärvi,  (1,4 km²)
Ylä-Vuontisjärvi, sjö i Enare,  (54 ha)
Ala-Vuontisjärvi, sjö i Enare,  (34 ha)

Sverige
Vuontisjärvi (Karesuando socken, Lappland),  (41 ha)

Plats
 Vuontisjärvi (ort i Enontekis, Finland), ort i Enontekis